Tenisový turnaj WTA AEGON International 2010 se konal ve dnech 12. až 19. června 2010 v anglickém Eastbourne na otevřených travnatých dvorcích. Odměny činily 600 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
{| style="background: #F8F8FF;"  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|- valign=top
| width=50% |
  Caroline Wozniacká (1. kolo)
  Francesca Schiavoneová (1. kolo)
  Samantha Stosurová (semifinále)
  Agnieszka Radwańska (1. kolo)''
| width=50% |
<li> Kim Clijstersová ''(čtvrtfinále)
<li> Flavia Pennettaová (1. kolo)
<li> Li Na (1. kolo, skreč) 
<li> Marion Bartoliová ''(semifinále)
|}

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| RD1-seed1=8
| RD1-team1= Marion Bartoliová
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=5
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Viktoria Azarenková
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=7
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Samantha Stosurová
| RD1-score3-1=65
| RD1-score3-2=5
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=Q
| RD1-team4= Jekatěrina Makarovová
| RD1-score4-1=7
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3= 
| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Viktoria Azarenková
| RD2-score1-1=65
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=Q
| RD2-team2= Jekatěrina Makarovová
| RD2-score2-1=7
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= C Wozniacki
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=3
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Rezaï
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= V Zvonareva
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=5

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= O Govorcova
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=62
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Á Szávay
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=7

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= V Duševina
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= M Bartoli
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= A Radwańska
| RD1-score09-1=62
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= V Azarenka
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= A Wozniak
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= H Watson
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= A Pavljučenkova
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= L Šafářová
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Y Wickmayer
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= K Clijsters
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= A Rezaï
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=0
| RD2-score01-3=r
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=

 Dolní polovina 

| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= E Gallovits   N Petrova
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= V Dushevina   E Makarova
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=[8]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Čan Jung-žan   Čeng Ťie
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= L Raymond   R Stubbs
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= K Clijsters   S Kuzněcova
| RD1-score06-1=63
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ťia-žung Čuang   O Govorcova
| RD1-score07-1=61
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= N Grandin   A Spears
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= A Keothavong   M South
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=[7]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= V Ruano Pascual   M Shaughnessy
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=[10]

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= A Rosolská   Jen C’
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= A Kleybanova   F Schiavone
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=69
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= A Amanmuradova   R Voráčová
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= C Black   D Hantuchová| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Šachar Pe'erová   F Pennetta
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= K Peschke   K Srebotnik| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2='''7
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk dvouhry, kvalifikace
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2010
Eastbourne International
Tenis ve Spojeném království v roce 2010